Le championnat du Royaume-Uni 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020.

L'épreuve s'est tenue du  au  au Barbican Centre de York, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société Betway. L'événement compte un total de 128 participants. Le vainqueur remporte une prime de .

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ronnie O'Sullivan est le double tenant du titre, il s'était imposé l'an passé contre Mark Allen en finale 10 à 6.

Judd Trump était en course pour remporter les trois tournois de la triple couronne en 2019, fait que très peu de joueurs sont parvenus à accomplir. Il est toutefois battu à la surprise générale lors de son match du troisième tour face à Nigel Bond, vétéran de 54 ans.

Faits marquants 
Ding Junhui remporte l'édition 2019 en dominant Stephen Maguire en finale 10 manches à 6. Il s'agit de sa troisième victoire dans ce tournoi, après ses succès en 2005 et 2009.

Le meilleur break est réalisé par Barry Hawkins, avec un break maximum lors du premier tour. Il s'agit de son troisième 147 en carrière. 139 centuries ont été réalisés lors de ce tournoi, dépassant le précédent record de deux unités.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 

 147  Barry Hawkins
 141, 129, 126  Mark Allen
 140  Lu Ning
 139, 100, 100  Ali Carter
 138  Hossein Vafaei
 137, 136, 131, 131, 119, 110  Li Hang
 136  Alexander Ursenbacher
 135, 107  Matthew Stevens
 135, 129, 124, 123, 116, 115, 108, 106, 103, 103, 100  Stephen Maguire
 135, 127, 121, 111, 106  Yan Bingtao
 134, 130  Daniel Wells
 134, 129, 114  Mark Selby
 134, 124, 121, 114, 103, 103, 100  Gary Wilson
 133, 124, 107, 106  Ronnie O'Sullivan
 133, 124, 102  Mark Williams
 133, 106, 105, 100  Mark Davis
 131, 104  Anthony Hamilton
 131, 128, 116, 110, 105, 104, 103, 103, 101, 100  Ding Junhui
 130, 102  Martin O'Donnell
 130  James Cahill
 129, 111, 101  Michael Holt
 128, 113  Kurt Maflin
 128, 114  Zhao Xintong
 127, 122, 106, 105, 100  Stuart Bingham
 127, 100  Mei Xiwen
 127  Ryan Day
 125, 114, 105  Judd Trump
 124, 123, 103  John Higgins
 124  Luca Brecel
 124  Tom Ford
 123  Si Jiahui
 120, 115, 104  Ricky Walden
 119  Liam Highfield
 118, 103  Kacper Filipiak
 117, 110, 104  Marco Fu
 117  Xu Si
 115, 113, 104  Michael White
 115  David Grace
 114, 113  Nigel Bond
 112, 107  Alan McManus
 107, 105, 101  Neil Robertson
 107, 102  Jimmy Robertson
 107  Sam Baird
 106, 105  David Gilbert
 105  Martin Gould
 104, 104, 102  Jak Jones
 104  Sunny Akani
 104  Liang Wenbo
 104  Zhou Yuelong
 103, 100  Ian Burns
 103  Graeme Dott
 102  Anthony McGill
 102  Craig Steadman
 102  Zhang Jiankang
 101  Jordan Brown
 101  Noppon Saengkham
 101  Kyren Wilson
 100  Mark King

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat du Royaume-Uni de snooker 2018
 Championnat du Royaume-Uni de snooker

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en Angleterre en 2019
Sport en novembre 2019
Sport en décembre 2019
Saison 2019-2020 de snooker